Rue de la Comédie peut désigner :
 la rue de la Comédie à Neufchâteau, où se trouve un monument historique au 
 la rue de la Comédie à Strasbourg
 la rue de la Comédie à Toulon

Voir aussi 
 la rue de l'Ancienne-Comédie,à Paris

Notes et références